Hans Haas kan de volgende personen zijn:

Hans Haas (gewichtheffer), de Oostenrijkse gewichtheffer
Hans Haas (theoloog), de Duitse theoloog en Godsdienstwetenschapper.
Hans Haas (burgemeester), een Nederlandse burgemeester
Hans Haas (kok), een Oostenrijkse topkok en schrijver van kookboeken.